A 2012-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: DFL-Supercup) 2012. augusztus 12-én került megrendezésre a müncheni Allianz Arénáben. A mérkőzést a 2012-es bajnok és kupagyőztes Borussia Dortmund és a bajnokságban, valamint a kupában is második helyen végző FC Bayern München játszotta. A mérkőzést 2-1 arányban az FC Bayern München nyerte meg. A Bayern számára ez volt az 5. Szuperkupa győzelem.

A csapatok 
 Borussia Dortmund

A Borussia Dortmund 2012-ben az év harmadik trófeájára hajt. Megkísérelték végrehajtani a Bayern München 2010-es egyedi sikerét Németországban, amikor a bajnokságon és kupán kívül a szuperkupát is elnyerte. Teljes kerettel érkezett a csapat a találkozóra.

 FC Bayern München

Az FC Bayern München immáron két évi kudarcainak sorozatát szeretné megtörni ezzel a győzelemmel. Másrészt vissza szeretne vágni a BvB-nek az előző szezon vereségeiért. Ellenfelével ellentétben több játékos is kihagyásra kényszerült sérülésük miatt.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek
 2011–12 Fußball-Bundesliga
 2011–12 Német-labdarúgókupa
 DFL-Szuperkupa

Jegyzetek

német szuperkupa
Németország labdarúgása